Пётр Яковлевич Секачёв (14 июня 1927 — 20 апреля 2005) — слесарь-сборщик завода № 29 Омского совнархоза, Герой Социалистического Труда (1961).

Биография 
Родился в 1927 году в селе Новотроицкое Омской области.

В начале Великой Отечественной войны подростком стал трудиться в колхозе «Крестьянин». Позже, в течение семи лет, служил в войсках НКВД.

После увольнения, освоил профессию слесаря-сборщика и стал работать на заводе № 29 Омского совнархоза минавиапрома. Ему доверяли самые сложные задания, на его примере учили молодых специалистов. В 1953 году вступил в члены КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года (закрытым) за достижение высоких показателей в производстве ракетной техники Петру Яковлевичу Секачёву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжал трудиться на предприятии, которое впоследствии было преобразовано в Омское моторостроительное объединение имени П. И. Баранова. Любил выезжать в сельскую местность в совхоз «Курумбельский» на уборку урожая. В 1979 году стал чемпионом уборки в этом хозяйстве.

Проживал в Омске. Умер 20 апреля 2005 года. Похоронен на Старо-Восточном кладбище

Награды 
За трудовые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (17.06.1961)
 орден Ленина (17.06.1961)
 Медаль «За трудовую доблесть» (13.12.1972)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Омичи — Герои Социалистического труда. — Омск, 1989 и 1990 гг.
 Энциклопедия города Омска. Том 3. Омск в лицах. — Омск, 2003.

Ссылки 
 
 
Слесари
Члены КПСС
Похороненные на Старо-Восточном кладбище
Рабочие СССР